Prunus sect. Microcerasus — секція з роду Prunus. Раніше входив до складу Prunus subg. Cerasus, але філогенетичні дослідження вказують на належність до Prunus subg. Prunus. Відрізняється від Prunus subg. Cerasus наявністю трьох зимових бруньок на пазуху.

Види 
 Prunus alaica
 Prunus albicaulis
 Prunus bifrons
 Prunus brachypetala
 Prunus chorossanica
 Prunus dictyoneura
 Prunus erythrocarpa
 Prunus erzincanica
 Prunus glandulosa
 Prunus griffithii
 Prunus hippophaeoides
 Prunus humilis
 Prunus incana
 Prunus jacquemontii
 Prunus japonica
 Prunus microcarpa
 Prunus pogonostyla
 Prunus pojarkovii
 Prunus prostrata
 Prunus pseudoprostrata
 Prunus pumila
 Prunus susquehanae
 Prunus tianshanica
 Prunus tomentosa
 Prunus verrucosa
 Prunus yazdiana

Примітки 

Секції рослин